Премьер-министр Республики Фиджи (, ) — глава правительства Республики Фиджи (Доминиона Фиджи до 7 октября 1987 года, Республики Фиджи до 25 июля 1990 года, Суверенной Демократической Республики Фиджи до 27 июля 1998 года, Республики Островов Фиджи до 7 сентября 2013 года).

История 
В Фиджи, которое в прошлом было британской колонией, действует вестминстерская система парламентаризма. Премьер-министр страны назначается президентом, при этом его кандидатуру должны поддерживать большинство членов  парламента Фиджи. При получении вотума недоверия Палаты представителей премьер-министр и его Кабинет министров должны уйти в отставку. На практике сложилась традиция, по которой назначение премьер-министра является формальностью. Как правило, кандидатурой на этот пост является лидер политической партии, которая имеет большинство мест в Палате представителей, поэтому его избрание в качестве премьер-министра не вызывает какого-либо сомнения. Тем не менее, если в Палате отсутствует «партия большинства» или соответствующая коалиция, то значительно возрастает роль президента Фиджи. Он должен найти на пост премьер-министра такого кандидата, который пользовался бы поддержкой большинства парламентариев. В противном случае, президент может распустить парламент и назначить новые парламентские выборы.

Фактически премьер-министр является в правительстве страны «первым среди равных», так как обладает большим политическим весом и авторитетом по сравнению с другими членами кабинета министров. Кроме того, хотя члены правительства назначаются президентом, их кандидатуры должны быть одобрены премьер-министром.

Первый главный министр Фиджи () был назначен  года. Им стал Рату Камисесе Мара. Когда  года острова Фиджи обрели независимость, должность главного министра была преобразована в должность премьер-министра.

В период с 1970 по 1987 годы острова Фиджи были конституционной монархией (доминионом), во главе которой находилась британская королева Елизавета II. Королеву на островах представлял назначаемый ею генерал-губернатор, который, в свою очередь, назначал премьер-министра Фиджи и Кабинет министров. С 1987 года Фиджи является республикой, в которой премьер-министр формально назначается президентом.

Список глав правительств Фиджи

Главные министры Фиджи (колония, 1967—1970)

Премьер-министры Фиджи (доминион, 1970—1987)

Премьер-министры Фиджи (республика, после 1987) 
Республика Фиджи именовалась Республикой Фиджи с 7 октября 1987 года до 25 июля 1990 года, Суверенной Демократической Республикой Фиджи до 27 июля 1998 года, Республикой Островов Фиджи до 7 сентября 2013 года) и вновь Республикой Фиджи с 7 сентября 2013 года, фактически это наименование используется с 18 января 2011 года.

Диаграмма пребывания в должности

Статистика

Наибольший срок пребывания в должности 
Лицо, занимавшее пост главного министра и премьер-министра наибольший срок:
 Рату, Сэр Камисесе Капаиваи Туимазилаи Мара — 24 года 82 дня, являлся главным министром на исходе колониального периода (1967—1970 годы), премьер-министром доминиона Фиджи (1970—1987 годы) и, через некоторый перерыв, после провозглашения республики её премьер-министром (1987—1992 годы).

Наименьший срок пребывания в должности 
Лицо, исполнявшее обязанности премьер-министра наименьший срок — Рату , был назначен на пост премьер-министра 27 мая 2000 года президентом Камисесе Мара для соблюдения конституционных технических деталей и ушёл в отставку всего через несколько минут, как только президент страны получил всю полноту исполнительной власти.

Вероятно, это наименьший в мировой истории период пребывания на посту руководителя правительства страны.

См. также 
 Список президентов Фиджи
 Генерал-губернатор Фиджи

Примечания

Ссылки 
 Список руководителей Фиджи

Фиджи
Фиджи